Kangerluluup Tasia bezeichnet:
 Kangerluluup Tasia (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerluluup Tasia (See, Nanortalik), See im Distrikt Nanortalik, Grönland